TAMU ist die Abkürzung für:
 Texas A&M University, eine staatliche Universität in College Station, Texas, USA

Tamu steht für:
 einen submarinen Vulkan, siehe Tamu-Massiv

Abkürzung